Ширяево — название населённых пунктов:

Россия 
 Ширяево — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Ширяево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Ширяево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ширяево — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Ширяево — село в Калачеевском районе Воронежской области.
 Ширяево — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Ширяево — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Ширяево — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Ширяево — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Ширяево — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Ширяево — село в Островском районе Костромской области.
 Ширяево — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Ширяево — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Ширяево — деревня в Клинском районе Московской области.
 Ширяево — деревня в Раменском районе Московской области.
 Ширяево — деревня в Шатурском муниципальном районе Московской области.
 Ширяево — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Ширяево — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Ширяево — село в Белинском районе Пензенской области.
 Ширяево — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Ширяево — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Ширяево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Ширяево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Ширяево — село в составе города Жигулёвск Самарской области.
 Ширяево — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Ширяево — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Ширяево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Ширяево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Ширяево — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Ширяево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

Украина 
 Ширяево — посёлок в городского типа в Березовском районе Одесской области.
 Ширяево — село в Путивльском районе Сумской области.

См. также 
 Ширяева